Il singolare del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Igor' Kunicyn che ha battuto in finale Serhij Bubka 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn (Campione)
 Dudi Sela (secondo turno)
 Philipp Petzschner (secondo turno)
 Denis Istomin (primo turno)

 Björn Phau (secondo turno)
 Michail Elgin (secondo turno)
 Simon Stadler (primo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2008